L'expression « cerf des marais » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de cervidés :
 le Cerf des marais, Cerf marécageux ou Blastocère des marais () ;
 le Cerf des marais, Cerf d'eau ou Hydropote chinois () ;
 le Cerf des marais, Cerf de Duvaucel ou Barasingha ().

Articles connexes 
 Chevreuil

Références 

Ruminant (nom vernaculaire)
Cervidae
Nom d'ongulé ambigu